Neiße-Malxetal (Nedersorbisch:Dolina Nysa-Małksa) is een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, en maakt deel uit van de Landkreis Spree-Neiße.
Neiße-Malxetal telt  inwoners.

Demografie 

Gegevensbronnen worden beschreven in de Wikimedia Commons..

Gemeente in Brandenburg